

Toponyme 

 Oldenbourg (Oldenburg en allemand) est une ville d'Allemagne située dans le Land de Basse-Saxe.
 Oldenbourg en Holstein (Oldenburg in Holstein en allemand) est une ville d'Allemagne située dans le Land de Schleswig-Holstein.
 L'arrondissement d'Oldenbourg est un arrondissement de Basse-Saxe.

Histoire 

 Le comté d'Oldenbourg est un État du Saint-Empire romain germanique formé au début du .
 Ce comté est érigé en duché d'Oldenbourg en 1744.
 Ce duché est érigé en grand-duché d'Oldenbourg en 1815.
 Ce grand-duché devient l'État libre d'Oldenbourg en 1918 et disparaît en 1945.

Patronyme 

 La maison d'Oldenbourg est une famille royale européenne.
 Claes Oldenburg, (né en 1929) est un sculpteur américain de New York appartenant au Pop Art.

 Zoé Oldenbourg (1916-2002) est une historienne et romancière française d'origine russe.

Divers 
 L'Oldenbourg est une race de chevaux issue de la région allemande éponyme.

Voir aussi 
 , nom propre germanique.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Homonymie de toponyme